Liverpool pode referir-se a:

Geografia

 Liverpool - cidade do Merseyside, no noroeste da Inglaterra.
 Liverpool (Texas) - cidade localizada no estado norte-americano de Texas.
 Liverpool (Pensilvânia) -  distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia.
 Liverpool (Illinois) - vila localizada no Estado americano de Illinois.
 East Liverpool - cidade localizada no estado norte-americano de Ohio.

Futebol

 Liverpool Football Club - Clube de futebol inglês.
 Liverpool Fútbol Club - Clube de futebol uruguaio.

Música

 Live in Liverpool - álbum ao vivo da banda inglesa Echo & the Bunnymen.

Desambiguações de topônimos